L'Open de Charlottesville de squash 2014  se déroule du 18 au 21 septembre 2014 à Charlottesville. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés et une wild-card Joe Chapman. 

Alister Walker remporte le titre en finale face au Français qualifié Lucas Serme.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Charlottesville de squash
 Saison 2014 de la PSA

Open de Charlottesville de squash
Sport aux États-Unis en septembre 2014
Squash en 2014